Mit Glutenunverträglichkeit werden verschiedene Krankheitsbilder bezeichnet:

 Zöliakie
 Nicht-zöliakische Glutensensitivität, siehe Nicht-Zöliakie-Nicht-Weizenallergie-Weizensensitivität
 das Canine Epileptoid Cramping Syndrome beim Border Terrier